Guido Boni (1933-2014), coureur cycliste italien
Guido Boni (1892-1956), gymnaste artistique italien